80. Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 25 stycznia-8 lutego 2005 roku na skoczni Skalite w Szczyrku i Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

W konkursie indywidualnym na skoczni normalnej zwyciężył Adam Małysz, srebrny medal zdobył Krystian Długopolski, a brązowy – Kamil Stoch. Na dużym obiekcie najlepszy okazał się Małysz przed Stochem i Wojciechem Skupieniem.

Konkurs drużynowy na normalnej skoczni wygrał zespół KS Wisła Ustronianka w składzie: Piotr Żyła, Rafał Śliż, Wojciech Tajner i Adam Małysz.

Wyniki

Konkurs drużynowy na normalnej skoczni (Szczyrk, 25.01.2005) 

W konkursie wzięło udział 18 zespołów.

Konkurs indywidualny na normalnej skoczni (Szczyrk, 26.01.2005) 
Rozegrano tylko jedną serię konkursową.

W konkursie wzięło udział 52 zawodników.

Konkurs indywidualny na dużej skoczni (Zakopane, 08.02.2005) 

W konkursie wzięło udział 52 zawodników.

Bibliografia 
 Andrzej Więcek, Mistrzostwa Polski w Narciarstwie klasycznym i alpejskim 1920-2013, Zamość 2014, s. 102-103.
 Skokinarciarskie.pl: Wisła Ustronianka Mistrzem Polski (pełne wyniki)
 Skijumping.pl: Adam Małysz Mistrzem Polski!
 Skijumping.pl: Adam Małysz ponownie Mistrzem Polski

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich
2005 w sportach zimowych
2005 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Zakopanem
Zawody sportowe w Szczyrku